A65 kan avse:

 A65 (motorväg, Frankrike) – Bordeaux–Pau
 A65 (motorväg, Nederländerna)
 A65 (motorväg, Tyskland) – Ludwigshafen–Karlsruhe
 A65 (England) – en väg i England